Ранчо де лос Вега има више значења:

 Ранчо де лос Вега, Ранчо Лома Ларга (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо де лос Вега (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику